Mapinguari kan syfta på:

 Mapinguari (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Mapinguari (växter) – ett släkte av växter